Ar Basion Vras, littéralement La Grande Passion, aussi connue comme La Passion celtique est une lamentation de la Semaine sainte traditionnellement chantée en Bretagne et intégrée à l'interprétation de mystères de Carême.

Origine 
Ar Basion Vras est une antique lamentation bretonne de la Passion, proche de celle que l'on retrouve ailleurs en Europe, comme les Gorzkie żale en Pologne ou les Ngắm Mùa Chay au Vietnam. François-Marie Luzel y voit une gwerz originale en l'entendant chanter en Haute-Cornouaille. François-Marie Luzel émet la suggestion que la passion celtique remonte à une certaine époque du Moyen-Age, à laquelle il y aura eu "un renouvellement complet de la célébration de la Passion, et même de la religiosité générale." 

Chantées dans toute la Haute-Cornouaille et une partie du Pays Pourlet, les Passions étaient interprétées durant toute la Semaine Sainte, jusqu'au vendredi. Les gens du village se retrouvaient sur une hauteur. Deux ou trois personnes, âgées de préférence, chantaient et la foule reprenait, selon le principe du chant à répondre. Dans la région de Gouarec, Plouguemével, Bonen, elles étaient composées: de la Grande Passion, de la Petite Passion puis d'un Angélus. Ailleurs, on interprétait seulement les deux Passions. Ensuite on allumait un grand feu, an tantad, puis on dansait. Il se pratiquait aussi un jeu, le chafich par (le changement de partenaire).

Musique 
Ar Basion Vras se chante sur un air imité du Vexilla Regis, dans lequel se retrouve ses syncopes typiques. Différentes versions ont coexisté, certaines plus populaires que d'autres.

Adaptations 
Joué par la troupe Ar Vro Bagan et chanté par l'Ensemble choral du bout du monde (120 acteurs, choristes), le spectacle théâtral et musical Ar Basion Vras, La Passion celtique créé en 1991 et rejoué depuis raconte la Passion et la mort du Christ en s'inspirant des mystères médiévaux, des versions populaires et des calvaires bretons.  C'est une évocation de la Semaine Sainte et de la Passion du Christ, depuis l’entrée de Jésus à Jérusalem, jusqu’à la descente de croix, inspiré des mystères médiévaux, des versions populaires de la Passion, et des grands calvaires bretons qui ont conservé dans la pierre les images du Grand Mystère de Jésus Christ. Cette adaptation est considérée comme un authentique chef-d'œuvre et attirant plus de 25 000 spectateurs la première année de sa représentation.

Texte 
Comme plusieurs cantiques populaires bretons, Ar Basion Vras commence par quelques mots latins, qui permettaient d'associer la langue vulgaire latine avec la langue sacrée latine. Cet incipit latin, Fructus ventris tui Iesus ("Jésus, le fruit de tes entrailles") sont tirés du Je vous salue Marie.Si bien des variantes existent, le texte proposé celui-ci est celui noté et traduit par Maria Kerjean dans la région de Bonen.

Références

Voir aussi 
 Lamentu
 Ngắm Mùa Chay
 Pasyon

Liens externes 
 
 

Catholicisme en Bretagne
Carême
Musique bretonne
Prière catholique